Harry Allen peut notamment faire référence à :
 Harry Allen (1866-1895), footballeur anglais ;
 Harry Allen, joueur de tennis américain des années 1900 ;
 Harry Allen (1882-1922), homme transgenre américain ;
 Harry Allen (1883-1951), acteur américain ;
 Harry Allen (1910-1977), ingénieur américain ;
 Harry Allen (1966-), saxophoniste américain.